Eduardo Rothe, militant révolutionnaire vénézuélien
 Hermann Rothe (1882-1923), mathématicien autrichien
 Edmond Rothé (1873-1942), géophysicien français
 Jean-Pierre Rothé (1906-1991), géophysicien français (fils d'Edmond)
 Mechtild Rothe (née en 1947), femme politique allemande
 Otto Rothe (1924-1970), cavalier allemand de concours complet
 Peter Rothe (1935-), chef décorateur allemand
 Richard Rothe (1799-1867), théologien évangélique allemand
 Robert Rothe (1803-1893), haut fonctionnaire et homme politique prussien

Divers 
 Milieu de Rothe

Voir aussi 
 Roth
 Rott
 Rotte

Patronyme germanique